El nombre de Ermita de la Madre de Dios (o cualquier otra advocación mariana) es el nombre de varios edificios cristianos:

 Cualquier ermita bajo la advocación de la Madre de Dios.

en España 
 Ermita Madre de Dios en Montalbán de Córdoba.
 Ermita de la Madre de Dios en Campo de Criptana.